

Села:
 Сонячне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Сонячне — Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада
 Сонячне — Вінницька область, Крижопільський район
 Сонячне — Донецька область, Волноваський район
 Сонячне — Житомирська область, Житомирський район
Сонячне — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Сонячне — Миколаївська область, Очаківський район
 Сонячне — Полтавська область, Машівський район
 Сонячне — Сумська область, Охтирський район
 Сонячне — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район

 Сонячне — колишня назва села Мале Попово (Закарпатська область, Берегівський район) до 1995 р.

Селища:
 Сонячне — Вінницька область, Могилів-Подільська міська рада
 Сонячне — Запорізька область, Запорізький район
 Сонячне — Луганська область, Антрацитівський район
 Сонячне — Херсонська область, Херсонська міська рада

Озеро:
 Сонячне — озеро у Дарницькому районі м. Києва

Сонячне — селище, Кам'янський район

Див. також 
 Солнечне